Аркадіуш Реца (* 1995) — польський футболіст, захисник, лівий півзахисник італійської «Аталанти» і національної збірної Польщі.

 Реца — село, громада округу Сенець, Братиславський край, південно-західна Словаччина.